Viktar Pawlavitch Kostioutchenok - du biélorusse :  - ou Viktor Pavlovitch Kostioutchionok - du russe :   et en anglais :  - (né le  à Minsk en URSS) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière avec le HK Iounost Minsk en 1995. L'équipe remporte l'Ekstraliga en 2004, 2005 et 2006 et la Coupe de Biélorussie 2004. Entre-temps, il a joué avec le Deggendorfer SC dans l'Oberliga. Il a remporté la division 2 française avec Brest en 2002. Il a également évolué en Super 16 avec les Albatros. Depuis 2006, il a patiné sur les glaces de Superliga devenue en 2008 la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Biélorussie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996|| Iounost Minsk ||VEHL|| 8|| 2|| 0|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Iounost Minsk || VEHL || 30|| 3|| 5|| 8|| 24|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Iounost Minsk || VEHL || 42|| 0|| 12|| 12|| 73|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Iounost Minsk ||Ekstraliga|| 15|| 0|| 3|| 3|| 6|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Polimir Novapolatsk || VEHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || || 
|-
| 1997-1999|| Iounost Minsk || VEHL || 46|| 11|| 27|| 38|| 80|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Iounost Minsk|| Ekstraliga || 16|| 1|| 5|| 6|| 28|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Iounost Minsk || VEHL || || || || || || || || || || 
|-
| 2000-2001|| Deggendorfer SC || Oberliga || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
|2000-2001|| Keramin Minsk || VEHL || || || || || || || || || || 
|-
|2000-2001|| Iounost Minsk || VEHL || 14|| 3|| 4|| 7|| 10|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Brest || Division 2 || 13|| 6|| 10|| 16|| || || || || || 
|-
| 2001-2002|| Brest || Division 2 || 16|| 4|| 10|| 14|| 30|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Brest || Super 16 || 28|| 3|| 5|| 8|| 18|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Iounost Minsk || Ekstraliga || 44|| 11|| 14|| 25|| 42|| 10|| 2|| 3|| 5|| 12
|-
| 2004-2005|| Iounost Minsk || Biélorusse 2|| 1|| 3|| 3|| 6|| 2|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Iounost Minsk || Ekstraliga || 43|| 8|| 13|| 21|| 40|| 12|| 0|| 5|| 5|| 10
|-
| 2005-2006|| Iounost Minsk || Ekstraliga || 66|| 8|| 34|| 42|| 86|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Lada Togliatti|| Superliga|| 48|| 1|| 4|| 5|| 28|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| Amour Khabarovsk|| KHL|| 40|| 1|| 6|| 7|| 36|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2009-2010|| Amour Khabarovsk||  KHL|| 18|| 0|| 5|| 5|| 22|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Spartak Moscou || KHL|| 34|| 0|| 9|| 9|| 24|| 10|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2010-2011|| Dinamo Minsk || KHL|| 30|| 0|| 9|| 9|| 34|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2011-2012|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL|| 51|| 2|| 10|| 12|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Iounost Minsk || VHL || 33|| 0|| 8|| 8|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Iounost Minsk || Ekstraliga || 5|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Iounost Minsk || Ekstraliga || 52 || 4 || 11 || 15 || 32 || 15 || 1 || 6 || 7 || 6

Références 

Naissance en juin 1979
Naissance à Minsk
Naissance en RSS de Biélorussie
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Joueur du Deggendorfer SC
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur du Lada Togliatti
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Défenseur de hockey sur glace